Németh Mihály

 Németh Mihály (1751–1830) római katolikus esperes-plébános
 Németh Mihály (1926–2018) szobrász, főiskolai tanár

Hasonló nevűek

 Németh Vilmos Mihály (1843–1912) bencés pap, gimnáziumi igazgató